Llanelli bezeichnet:

 Llanelli, eine Stadt in Wales
 Llanelli (District), einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk
 Llanelli (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Llanelli (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales